Valery Sigalevitch, pianiste classique russe.
Anna Sigalevitch, comédienne et pianiste française d'origine russe.
Patronyme russe